

Patronyme 

  ;
 Agustí Montal Costa (1934-2017), économiste et chef d'entreprise espagnol ;
 Agustí Montal Galobart (1906-1964), président du FC Barcelone ;
 Claude Montal (1800-1865), accordeur et facteur de pianos ;
 Georges Montal (1926-1986), acteur français ;
 Paule Montal Fornés, ou Paula de Saint Joseph Calasanz (1799-1889), religieuse, fondatrice, sainte.

Toponyme 

 Montal, ancienne seigneurie sur l'actuelle commune de Saint-Jean-Lespinasse, dans le Lot, en France ;
 Château de Montal, sur la commune de Saint-Jean-Lespinasse, dans le Lot, en France ;
 Château de Montal-lez-Arpajon, château médiéval à Arpajon-sur-Cère dans le Cantal, en France ;
 Rue Montal, rue de Charleroi, en Belgique.